Camille Pissarro (1830–1903) —  pintor francês, co-fundador do impressionismo
Lucien Pissarro (1863–1944) —  pintor, gravador e impressor franco-britânico pertencente ao impressionismo e o neoimpressionismo

Ver também 

Desambiguações de sobrenomes